Э́мма () — женское имя. Родственные имена: Эмилия, Эмми, Ирма и пр. Возможно, изначально это было немецкое имя, означающее «целый» или «всеобщий». По второй версии, имя Эмма образовано от еврейского мужского имени Эммануэль, в переводе означающее «Бог с нами». По третьей версии, имя Эмма имеет латинские корни, переводится как «драгоценная», «душевная». Следующей версией является мусульманское происхождение имени Эмма. В переводе с арабского языка означает «верная», «спокойная», «надежная». Также возможно ивритское происхождение, от еврейского — и́ма (, мама). Одной из самых ранних носительниц этого имени была Эмма Нормандская, жена короля Этельреда (II) Неразумного. Это имя носила святая одиннадцатого века. После вторжения норманнов это имя распространилось в Англии.

В настоящее время имя распространено в США, Великобритании, Ирландии, Франции, Швеции, Бельгии, Канаде, Австралии, Армении, Норвегии, Новой Зеландии, Венгрии, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландах, Испании, Польше, России, Израиле.

Персоналии 
 Эмма Баварская (ок. 808—876) — 2-я королева Баварии (827—843), 1-я королева Восточно-Франкского королевства (843—876).
 Эмма Вальдек-Пирмонтская (1858—1934) — королева-консорт Нидерландов в 1879—1890 годах.
 Эмма Гуркская (980—1045) — святая Римско-Католической Церкви.
 Эмма Италийская (948— после 988) — французская королева в 965—986 гг.
 Эмма Нормандская (ок. 982—1052) — королева Англии (1002—1013), королева Дании (1017—1035), королева Норвегии (1028—1035).
 Эмма Орбах (род. 1955) — британская уэльская отшельница, знаменитая жизнью вне всяких благ цивилизации в доме-землянке.
 Эмма Французская (894—934) — королева Западно-Франкского королевства (923—934).
 Эмма Чешская (ок. 950—1006) — княгиня Чехии.

Имя в искусстве 
 Эмма Беккер — главная героиня прозаического произведения «Лживая игра» Сары Шепард.
 Эмма — героиня канадского анимационного телесериала «Stoked (Волны)».
 Эмма Бовари — героиня романа «Госпожа Бовари» или «Мадам Бовари» (фр. Madame Bovary) — роман Гюстава Флобера, впервые напечатанный в 1856 году. Считается одним из шедевров мировой литературы.
 Эмма Браун — главная героиня незаконченного романа Шарлотты Бронте «Эмма».
 Эмма Вудхаус — главная героиня романа Джейн Остин «Эмма».
 Эмма Геллер-Грин — дочь Рэйчел Грин и Росса Геллер из американского телевизионного сериала «Друзья».
 Эмма Гилберт — героиня австралийского молодёжного телесериала «H2O:Просто добавь воды».
 Эмма Джордж — главная героиня из предстоящей книги «Одиссей».
 Эмма Кулидж — персонаж из американского фантастического телесериала «Герои».
 Эмма Нельсон — героиня канадской молодёжной драмы «Деграсси: Следующее поколение».
 Эмма Пил — одна из главных персонажей английского телесериала Мстители, агент английской разведки.
 Эмма Пилсбури — героиня американского телесериала с элементами мюзикла «Хор».
 Эмма Росс — героиня сериала «Джесси» на канале Дисней.
 Эмма Свон — героиня американского телесериала «Однажды в сказке».
 Эмма Фрост — вымышленный персонаж, появляющийся во Вселенной Marvel.
 Эмма Цунц — героиня одноимённого рассказа Хорхе Луиса Борхеса (1948).

Примечания 

Женские имена
Имена германского происхождения
Английские женские имена
Французские имена
Итальянские имена